Il doppio  del Tilia Slovenia Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Marin Draganja e Mate Pavić hanno battuto in finale Aljaž Bedene e Blaž Rola 6–3, 1–6, [10–5].

Teste di serie

  Marin Draganja /  Mate Pavić (Campioni)
  Marcelo Demoliner /  Maximilian Neuchrist (quarti di finale)

  Karol Beck /  Uladzimir Ihnacik (quarti di finale)
  Flavio Cipolla /  Matteo Viola (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Tilia Slovenia Open 2013
ATP Challenger Tour 2013